Jméno Richard Thompson nese více osobností:

 Richard Thompson (atlet) (* 1985) – atlet Trinidadu a Tobaga
 Richard Thompson (hudebník) (* 1949) – britský zpěvák a kytarista